Az 1996-os US Open női versenyét a német Steffi Graf nyerte az amerikai Szeles Mónika előtt.

Kiemeltek 

  Steffi Graf (Bajnok)</li>
  Szeles Mónika (Döntős)</li>
  Arantxa Sánchez-Vicario (Negyedik kör)</li>
  Conchita Martínez (Elődöntős)</li>
  Iva Majoli (Első kör)</li>
  Anke Huber (Első kör)</li>
  Jana Novotná (Negyeddöntős)</li>
  Lindsay Davenport (Negyedik kör)</li>
 - </li>

  Kimiko Date (Első kör)
 - 
  Magdalena Maleeva (Első kör)
  Brenda Schultz-McCarthy (Második kör)
  Barbara Paulus (Harmadik kör)
  Gabriela Sabatini (Harmadik kör)
  Martina Hingis (Elődöntős)
  Karina Habsudova (Negyedik kör)

Főtábla 
 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = Feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Források 
 

N1